Форнолес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Матаррания. Занимает площадь 32,6 км². Население — 99 человек (в 2009 году).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del ayuntamiento de Fórnoles

Муниципалитеты Теруэля